Открытый чемпионат Тайваня по теннису среди женщин 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2017 является 9-м по счёту и 2-м с 2016 года, проводящимся на Тайване. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования проходили в Тайбэе с 30 января по 5 февраля 2017 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Винус Уильямс
 Парный турнир —  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала  Элина Свитолина (№ 13 в мире на тот момент). Украинская теннисистка смогла подтвердить статус фаворита и победила в розыгрыше турнира, переиграв в финале китаянку Пэн Шуай. Прошлогодняя чемпионка Винус Уильямс не защищала свой титул. В основных соревнованиях приняла участие одна представительница России: Евгения Родина, которая уже в первом раунде проиграла Свитолиной.

В парном турнире победу второй год подряд одержал местный дуэт и первые номера посева Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Элина Свитолина обыграла  Пэн Шуай со счётом 6–3, 6–2.
 Свитолина выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пэн сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Элина Свитолина
|RD1-score01-1=6|RD1-score01-2=6|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=2
|RD1-team02= Пэн Шуай
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань''' обыграли  Луцию Градецкую /  Катерину Синякову со счётом 6–4, 6–2.
 Хаоцин выиграла 1-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Юнжань выиграла 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Тайваня по теннису среди женщин
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Архив результатов на сайте WTA

Тайвань
Теннис
Январь 2017 года
Февраль 2017 года
2017